Lipówki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Lipówki est un village de la voïvodie de Lublin
 Lipówki est un village de la voïvodie de Mazovie